Covarrubias kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Covarrubias (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Covarrubias (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar